Kors kan syfta på:

 Kors – en symbol
 Kors (tecken) – ett tecken som har formen av ett latinskt kors
 Kors (tango) – ett mycket karaktäristiskt steg inom argentinsk tango
 Kors – bakpartiet hos ett djur som ligger mellan ryggen och svansen, se kruppa
 Kors – estlandssvenskt  namn på kyrkbyn Harju-Risti, Estland

Se även
 Korset